MechWarrior – videogioco del 1989
MechWarrior – videogioco del 1993
MechWarrior – serie di videogiochi